postmarketOS (сокращенно pmOS) — операционная система, разрабатываемая в основном для смартфонов на основе дистрибутива Alpine Linux.

Проект postmarketOS был запущен 26 мая 2017 года; исходный код изначально был доступен на GitHub, но в 2018 был перенесен на GitLab.
postmarketOS может работать с различными пользовательскими интерфейсами на основе X и Wayland, такими как , MATE, GNOME 3 и XFCE; в более поздних обновлениях добавлена поддержка Unity 8 и . postmarketOS также позволяет использовать Docker, если специфичное для устройства ядро собрано с поддержкой cgroups.
Проект призван обеспечить десятилетний жизненный цикл смартфонов.

Операционная система теперь поддерживает более 200 устройств. Среди них PinePhone, который продается с предустановленной postmarketOS.

Архитектура 
В отличие от многих других проектов, переносящих обычные дистрибутивы Linux на телефоны Android, postmarketOS не использует систему сборки Android или его пользовательское пространство. У каждого телефона есть только один уникальный пакет, и с помощью специальной утилиты pmbootstrap собирается образ из обычных linux-пакетов Проект намеревается в будущем поддерживать mainline ядро Linux на всех телефонах/планшетах вместо часто устаревшего вендорспецифичного Android ядра, чтобы снизить вероятность уязвимостей системы безопасности и уменьшить фрагментацию кодовой базы однотипными форками ядра Linux.. Некоторые устройства уже могут загружать mainline-ядро.

Примечания 

Операционные системы для мобильных устройств